Самарський район — район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Самарський район — міський район, Самара, Самарська область, Росія
 Самарський район — міський район, Дніпро, Дніпропетровська область, Україна